Liste Swadesh de 207 mots en français et en islandais.

Présentation

Liste

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Les langages de l'humanité (Michel Malherbe), Robert Laffont, Paris 1995 -

Articles connexes 
 Islandais

Liens externes 
  Dictionnaires d'islandais (Lexilogos)
  Dictionnaire multilingue
  Icelandic English Dictionary (Wisconsin University)
  Wiktionnaire : Liste Swadesh
  Wiktionary : Swadesh lists for lesser used European languages (source)
  Wiktionnaire islandais

Islandais
Langue islandaise